Наро́дный комиссариа́т пищево́й промы́шленности СССР (сокр. Наркомпищепром) — центральный орган управления, регулировавший в 1934—1946 гг. государственную пищевую промышленность в СССР.

История 
Образован по предложению И. В. Сталина Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 июля 1934 года № 1813 «О разделении Народного комиссариата снабжения Союза ССР на два самостоятельных народных комиссариата: Народный комиссариат внутренней торговли Союза ССР и Народный комиссариат пищевой промышленности Союза СCP».

Постановление СНК СССР № 2125 «О структуре центрального аппарата Народного комиссариата пищевой промышленности (Наркомпищепром)» утверждено 11 сентября 1934 года.

В 1936 г. в наркомат была включена вся государственная винодельческая промышленность СССР.

В 1938 г. при Наркомпищепроме создается Всесоюзная контора «Союзпищепромреклама», осуществлявшая рекламную деятельность для пищевой промышленности.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1939 г. был разделён на три народных комиссариата: Народный комиссариат рыбной промышленности СССР, Народный комиссариат мясной и молочной промышленности СССР и Народный комиссариат пищевой промышленности СССР.

В 1946 году наркомат преобразован в Министерство пищевой промышленности СССР.

Руководство 
Наркомат возглавляли:
 А. И. Микоян (1934—1938)
 А. Л. Гилинский (1938)
 И. Г. Кабанов (1938—1939)
 В. П. Зотов (1939—1946).

Заместители:
 А. Е. Бадаев (10.1935—8.1937)
 М. Н. Беленький (1936—1937)
 А. Л. Гилинский (7.1937—1.1938)
 П. С. Жемчужина (1937—1939)
 В. П. Зотов (1938—1939)
 Н. В. Подгорный (1940—1942)
 А. С. Михаленков (1942-1943)
 И. К. Сиволап (1941—1946) и другие.

Структура 
Наркомпищепром неоднократно реорганизовывался, в разное время в него входили следующие подразделения:

Главные управления:
 мясной промышленности — Главмясо
 рыбной промышленности — Главрыба — с 19.01.1939 Народный комиссариат рыбной промышленности СССР
 охраны рыболовства и рыборазведения
 птичной промышленности — Главптицепром
 сахарной промышленности — Главсахар
 спиртовой и водочной промышленности
 консервной промышленности — Главконсерв
 маслобойно-жировой и парфюмерно-косметической промышленности
 маслодельной и сыроваренной промышленности
 молочной промышленности — Главмолоко
 маргариновой промышленности — Главмаргарин
 плодоовощной промышленности — Главплодовощ
 табачно-махорочной промышленности — Главтабак
 соляной промышленности — Главсоль
 кондитерской промышленности — Главкондитер
 крахмало-паточной промышленности — Главкрахмал
 пивоваренной и дрожжевой промышленности — Главпиво, Главпивпром
 холодильной промышленности — Главхладпром
 комбикормовой промышленности
 капитального строительства
 Главвино
 Главжирмасло
 Главмукомол
 Главликёрводка
 Главмакаронпром
 Главпарфюмер
 Главпатока
 Главфруктовод
 Главхлеб
 Главчай

Всесоюзные заготовительные объединения:
 по заготовке скота — Союззаготскот
 по заготовке табака и махорки — Союзтабаксырьё

Управления:
 транспортное
 санитарной службы
 ветеринарная инспекция

Отделы:
 планово-экономический
 торговый
 финансовый и сводной бухгалтерии
 мобилизационный
 административно-хозяйственный
 статистического учёта

Кроме того:
 секретариат
 сектор подбора и учёта работников
 группа инспекторов по проверке исполнения
 инспекция по качеству
 арбитраж
 уполномоченных и инспекторов в УССР, БССР, ЗСФСР, Узбекской ССР, Казакской АССР, Крымской АССР и в остальных республиках, краях и областях.

Награды 

Для награждения работников пищевой промышленности системы Наркомпищепрома в 1938 году был учрежден почётный знак «Отличник социалистического соревнования Наркомпищепрома СССР».

Примечания

Ссылки 
 Постановление XVI Всероссийского съезда Советов от 23.01.1935
 100 лет со дня рождения Василия Петровича Зотова
 Знак «Отличник социалистического соревнования Наркомпищепрома СССР»

Народный комиссариат пищевой промышленности СССР
Пищевая промышленность СССР
Народные комиссариаты промышленности